SUAPS est un sigle à cinq lettres qui peut faire référence au : 

 Service universitaire des activités physiques et sportives, en France un service qui organise la pratique des activités sportives dans les universités françaises.
 objectifs du SUAPS : permettre aux étudiants et au personnel de l'université de pratiquer une activité sportive de façon gratuite.